

Toponyme 
 Dannet,  commune rurale du Niger

Patronyme 

 Jean Dannet (1912-1997), artiste peintre français ;
 Henry Dannet (1886-1946), artiste peintre français ;
 Jacqueline Dannet, femme artiste du .

Voir aussi